Svjetsko prvenstvo u reliju - 1994.g.

Bodovi

Utrke

 1994